Lassíthi (district régional), l'un des quatre districts régionaux de Crète
 Plateau du Lassíthi, un plateau montagneux situé dans l'est de la Crète